Національний дивізіон Молдови 1994—1995 — 4-й сезон чемпіонату Молдови з футболу. Титул вчетверте поспіль здобув Зімбру.

Учасники

Турнірна таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Тилігул взяв участь у Кубку кубків 1995—1996 як переможець Кубку Молдови 1994—1995.

Позначення:

Результати

Посилання 
 Національний Дивізіон Молдови на rsssf 

1994—1995
Молдова
Молдова